Johann Olearius kan syfta på:

* 
 Johann Christian Olearius (1646–1699), tysk teolog
 Johann Christoph Olearius (1669–1747), tysk teolog
 
 
 Johann Gottlieb Olearius (1684–1734), tysk rättslärd och historiker

Se även

 Johannes Olearius